Junin peut désigner :

Biologie

Virologie 
 Junin, virus de la famille des Arénaviridés, genre Arenavirus.

Zoologie 
 Dormilon de Junin, nom vernaculaire de l'espèce de passereau Muscisaxicola juninensis ;
 Junín, race ovine originaire du Pérou et élevée pour sa laine et sa viande.

Toponymes

Argentine 
 Junín, localité argentine située dans la province de Buenos Aires ;
 Junín, localité argentine située dans la province de Mendoza ;
 Junín de los Andes, localité argentine située dans la province de Neuquén.
 Junín, une des 18 subdivisions argentines de la province de Mendoza ;
 Junín, une des 18 subdivisions argentines de la province de San Luis ;
 Junín,  argentin situé dans la province de Buenos Aires.

Colombie 
 Junín, municipalité colombienne du département de Cundinamarca.

Pérou 
 Junín, une des 24 régions du pays ;
 Junín, une des 8 provinces de la région de Junín ;
 Junín, chef-lieu de la province de Junín ;
 Lac Junín, plus grand lac du pays.

Venezuela 
 Junín, une des 29 municipalités vénézuéliennes situées dans l'État de Táchira ;
 Junín, une des 4 paroisses civiles vénézuéliennes ituées dans la municipalité de Junín, dans l'État de Táchira ;
 Junín, une des 4 paroisses civiles vénézuéliennes situées dans la municipalité de Sucre, dans l'État de Trujillo ;
 Junín, capitale de la paroisse civile vénézuélienne de Junín de la municipalité de Sucre, dans l'État de Trujillo.

Autres 
 Bataille de Junín, bataille ayant eu lieu le  entre Simón Bolívar et les forces espagnoles ;
 Junín Lacus, un des Lacs d'hydrocarbures de Titan, l'un des satellites de Saturne.

Homonymie de toponyme